

Persone 
 Akane Hirose – musicista giapponese (Band-Maid)
 Akihito Hirose – giocatore di shōgi giapponese
 Alice Hirose – attrice giapponese
 Eriko Hirose – giocatrice di badminton giapponese
 Gen Hirose – imprenditore giapponese
 Hayato Hirose – compositore e direttore d'orchestra giapponese
 Hirose Gyokusō – studioso e poeta giapponese
 Hirose Tansō – docente e scrittore giapponese
 Katsusada Hirose – politico giapponese
 Kenichi Hirose – criminale giapponese
 Kohmi Hirose – cantante e cantautrice giapponese
 Ryōhei Hirose – compositore giapponese
 Satoshi Hirose – ciclista giapponese
 Shigeo Hirose – inventore giapponese
 Suzu Hirose – attrice e modella giapponese
 Taka Hirose – musicista giapponese
 Takeo Hirose – ufficiale giapponese

Altro 
 Hirose Electric Group – azienda giapponese di elettronica
 1612 Hirose – asteroide della fascia principale